Дми́трий Моро́зов:
 Морозов, Дмитрий Алексеевич (1926—1988) — полный кавалер ордена Славы.
 Морозов, Дмитрий Анатольевич (род. 1971) — российский хирург, политический деятель.
 Морозов, Дмитрий Владимирович (род. 1996) — казахстанский конькобежец.
 Морозов, Дмитрий Георгиевич (1888—1963) — советский партийный и государственный деятель.
 Морозов, Дмитрий Евгеньевич (род. 1974) — российский дзюдоист.
 Морозов, Дмитрий Кузьмич (1912—1981) — Герой Советского Союза.
 Морозов, Дмитрий Николаевич (1897—1978) — советский военачальник, генерал-майор авиации.
 Морозов, Дмитрий Петрович (1896—1963) — советский учёный, доктор технических наук.